Garmendia ist der Name eines alten, ursprünglich Hidalgo-Adelsgeschlechts aus dem Baskenland in Spanien. Die Familie, deren Zweige zum Teil bis heute bestehen, gehört zum baskenländischen Uradel.

Die Garmendia stammen aus dem Norden Kastiliens, vor allem aus Azpeitia und Tolosa im Baskenland. Manche Mitglieder der Familie kamen zu Beginn des 17. Jahrhunderts in Argentinien und Chile zu Macht und Reichtum.

Namensträger 
 Aitor Garmendia (* 1968), spanischer Radrennfahrer
 Basil Spalding de Garmendia (1860–1932), US-amerikanischer Tennisspieler
 Cristina Garmendia (* 1962), spanische Biologin, Managerin und Politikerin
 Germán Garmendia (* 1990), chilenischer YouTuber
 Joseba Garmendia (* 1985), spanischer Fußballspieler

Als Namensbestandteil 
 Aníbal Pinto Garmendia (1825–1884), Präsident von Chile

Spanisches Adelsgeschlecht
Spanischer Personenname